Erik Abrahamsson kan avser:

 Eric Abrahamson (1903–1990), psykiater
 Eric Abrahamsson (1890–1942), skådespelare
 Erik Abrahamson (1913–1979), konstnär och illustratör
 Erik Abrahamsson (idrottare) (1898–1965)
 Erik Abrahamsson (konstnär) (1871–1907), gravör och grafiker
 Erik Abrahamsson (politiker) (1873–1953), lantbrukare och politiker
 Erik Abrahamsson (Leijonhufvud) (död 1520), riksråd